„А“ Футболна група сезон 2014/15 е съставена от 12 отбора. Играят се по 2 срещи между всички отбори с разменени гостувания, след което таблицата се разделя на горна и долна шестица – първите 6 отбора играят по още 2 пъти помежду си за да определят шампионът и участниците в евротурнирите, а долните 6 играят по още 2 пъти помежду си за да определят изпадащите. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора изпадат в „Б“ група.

Новите отбори в групата са Хасково (6 сезона в елита, завръщане след двадесет и една годишно отсъствие) и Марек (Дупница) (28 сезона в елита, завръщане след шестгодишно отсъствие). Актуален шампион е Лудогорец, носител на Купата на България е Лудогорец.

Информация

Първи етап

Класиране

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Втори етап

Първа шестица

Класиране

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Втора шестица

Класиране

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори

Футболисти с хеттрик 
Хеттрик () във футбола е термин, който означава отбелязването на три гола от един играч в рамките на един мач.

Посещаемост 
 Оценките за посещаемост на мачовете са приблизителни и са базирани на преценка на редакторите на сайта bulgarian-football.com. Отборите са подредени по среден брой зрители на мач.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 A-PFG.com 
 Sportal.bg Статистика 
 Football24.bg Статистика
 bgclubs.eu

Бележки 

2014 – 15
А група
А група